De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1983-1986 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 31 augustus 1983. De zittingsperiode ging in op 13 september 1983 en liep af op 3 juni 1986.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, die verkozen werden door de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 31 augustus 1983

CDA (26 zetels)
Jan Christiaanse, fractievoorzitter
Nico Buijsert
Piet Bukman
Pierre Coenemans
Louis van Dalen
Ruud Eijsink
Jo Franssen
Berthe Groensmit-van der Kallen
Toos Grol-Overling
Jean Hendriks
Frans de Jong
Ad Kaland
Ko Kiers
Roelof Kruisinga
Dick Kuiper
Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Frits von Meijenfeld
Jef Pleumeekers
Andries Postma
Joris Schouten
Piet Steenkamp
Lies Uijterwaal-Cox
Klaas de Vries
Ed Wagemakers
Ans van der Werf-Terpstra
Rinse Zijlstra

PvdA (17 zetels)
Anne Vermeer, fractievoorzitter
Liesbeth Baarveld-Schlaman
Margreet Ermen
Trix van Kuilenburg-Lodder
Nol Maassen
Joke van der Meer
Marian van der Meer
Hans Oskamp
Jan van der Ploeg
Bertus de Rijk
Ger Schinck
Jan Simons
Bé Stam
Nic Tummers
Adriaan van Veldhuizen
Willem van de Zandschulp
Jan Zoon

VVD (17 zetels)
Guus Zoutendijk, fractievoorzitter
Ton van Boven
Marten Burkens
Frans Feij
Molly Geertsema
Leendert Ginjaar
John van Graafeiland
Han Heijmans
Henk Heijne Makkreel
Bart Hofman
David Luteijn
Tom Struick van Bemmelen
Govert van Tets
Els Veder-Smit
Jan Verbeek
Louise Vonhoff-Luijendijk
Ym van der Werff

D66 (6 zetels)
Jan Glastra van Loon, fractievoorzitter
Suzanne Bischoff van Heemskerck
Hans van Mierlo
Aad Nuis
Marie-Louise Tiesinga-Autsema
Jan Vis

SGP (2 zetels)
Hette Abma, fractievoorzitter
Driekus Barendregt

CPN (2 zetels)
Kees IJmkers, fractievoorzitter
Henk Hoekstra

PSP (2 zetels)
Bram van der Lek, fractievoorzitter
Joop Vogt

PPR (1 zetel)
Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter

GPV (1 zetel)
Jan van der Jagt, fractievoorzitter

RPF (1 zetel)
Egbert Schuurman, fractievoorzitter

Tussentijdse mutaties

1984 
 24 juli: Bram van der Lek (PSP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van het Europees Parlement. Op 28 augustus dat jaar werd Titia van Leeuwen in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van PSP werd van der Lek op 23 juli 1984 opgevolgd door Joop Vogt.

1985 
 3 december: Jan Glastra van Loon (D66) nam ontslag als fractievoorzitter van zijn partij. Hij werd dezelfde dag opgevolgd door Jan Vis.

1983-1986